A Pentatonix Christmas — пятый студийный альбом американской а капелла-группы Pentatonix, изданный 21 октября 2016 года на лейбле RCA Records, а также второй их рождественский альбом. Альбом содержит традиционные рождественские песни и две оригинальные композиции — «Good to Be Bad» и «The Christmas Sing-Along». A Pentatonix Christmas дебютировал на третьем месте хит-парада Billboard 200; за первую неделю было продано 52 000 его копий, вскоре альбом поднялся на вершину хит-парада. A Pentatonix Christmas стал вторым альбомом Pentatonix, возглавившим Billboard 200 (первым был предыдущий диск Pentatonix). Альбом также дебютировал на первом месте хит-парада Billboard Holiday Albums.

К декабрю 2016 года было продано 639 000 копий A Pentatonix Christmas в США.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Рождественские альбомы 2016 года
Альбомы RCA Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Рождественские альбомы США
Альбомы Pentatonix